Världsmästerskapet i fotboll 1986: Spelartrupper

Grupp A

Förbundskapten: Carlos Bilardo

Förbundskapten: Ivan Vutsov

Förbundskapten: Enzo Bearzot

Förbundskapten: Kim Jung-Nam

Grupp B

Förbundskapten: Guy Thys

Förbundskapten:  Evaristo de Macedo

Förbundskapten:  Bora Milutinović

Förbundskapten: Cayetano Ré

Grupp C

Förbundskapten: Tony Waiters

Förbundskapen: Henri Michel

Förbundskapten: György Mezey

Förbundskapten: Valerij Lobanovskyj

Grupp D

Förbundskapten: Rabah Saâdane

Förbundskapten: Telê Santana

Förbundskapten: Billy Bingham

Förbundskapten: Miguel Muñoz

Grupp E

Förbundskapten:  Sepp Piontek

Förbundskapten: Alex Ferguson

Förbundskapten: Omar Borrás

Förbundskapten: Franz Beckenbauer

Grupp F

Förbundskapten:  José Faria

Förbundskapten: Bobby Robson

Förbundskapten: Antoni Piechniczek

Förbundskapten: José Torres

Externa länkar
VM 1986 på FIFA:s webbplats
Planetworldcup.com

Världsmästerskapet i fotboll 1986
1986